Das SEC Men’s Tennis Tournament 2015 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis, das vom 15. bis zum 19. Mai in College Station, Texas stattfand. Als Titelträgerin ging die gastgebende Texas A&M University hervor.

Turnierplan 
Hinzu kommt ein Spiel zwischen Arkansas (#13) und Auburn (#12), das über den Einzug in das Achtelfinale entschied. Auburn gewann mit 4:2.

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite (englisch)
 Turnierplan (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

2015
College-Tennis-Saison 2014/15
Tennisturnier 2015
Tennisturnier in College Station